Леони́д Петро́в:
 Петров, Леонид Алексеевич (1939—1999) — советский и российский учёный-физик, лауреат Государственной премии СССР.
 Петров, Леонид Валентинович — советский хозяйственный, государственный и политический деятель. 
 Петров, Леонид Семёнович (1898—1963) — артист балета, солист Театра имени Кирова (ныне и в прошлом Мариинский театр).
 Петров, Леонид Фёдорович (род. 1928) — советский экскаваторщик, Герой Социалистического Труда (1960).
 Петров, Леонид Фролович — советский колхозник, Герой Социалистического Труда (1949).